Чемпіонат Угорщини з футболу 1987—1988 — 86-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдесяте здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бекешчаба Елере взяв участь у Кубку володарів кубків 1988—1989 як переможець Кубку Угорщини 1987—1988.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1987—1988
Угорщина
Угорщина
1987 в угорському спорті
1988 в угорському спорті